046  – Codice che designa l'Osservatorio astronomico Klet Observatory di České Budějovice, nella Repubblica Ceca